Przylądek Południowy (мыс Южный) – przylądek na Kamczatce
 Przylądek Południowy (Sørkapp) – przylądek na Svalbardzie
 Przylądek Południowy – przylądek na Wyspach Komandorskich
Przylądek Południowy – dawna polska nazwa przylądka Selatan (Tanjung Selatan) w Indonezji